Ремо́нтна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Ремонтна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Ремонтна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Ремонтна вулиця — вулиця в місті Синельникове Дніпропетровської області.

Вулиці